Generalitat é o nome em catalão de diversos governos, históricos e atuais, de autonômicos na Espanha, que no passado pertenceram à Coroa de Aragão.

Pode ser referida a:
 Generalitat de Catalunha
 Generalitat Valenciana

Origem
A origem da instituição da Generalitat é nas cortes da Coroa de Aragão celebradas em Monzón (em Aragão) em 1289, quando é designada uma Diputació del General ("Deputação do Geral"), comissão temporal para recaptar o "serviço" ou tributo que os "braços" concediam ao rei, por petição sua. Este imposto conhecia-se popularmente como Drets de General ("Direitos do Geral") ou generalitat, nome este que se exportou à França, onde se criaram as Généralités, distritos fiscais. Com o tempo, o nome oficioso de Generalitat acabaria por substituir o nome oficial de Diputació del General.

Desambiguação